Allsvenskan (1996) była 72. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 21 kwietnia, a zakończyła się 26 października. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast zespoły z miejsc 11–12 zagrały w barażach. Tytuł obroniła drużyna IFK Göteborg. Tytuł króla strzelców zdobył Andreas Andersson, który w barwach IFK Göteborg strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 Hammarby IF – Trelleborgs FF 2–1, 1–3 (3–4)
 Ljungskile SK – Umeå FC 0–1, 3–2 (3–3)

Zespoły Trelleborgs FF i Ljungskile SK zagrały w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1996 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1996 w Szwecji